Rizos ist der Familienname folgender Personen:

 Ioannis Rizos (* 2000), griechischer Leichtathlet
 Iakovos Rizos (1849–1926), griechischer Maler
 Teresa Rizos (* 1986), deutsche Schauspielerin